Департамент Чакабуко  () — департамент в Аргентине в составе провинции Сан-Луис.

Территория — 2651 км². Население — 20744 человек. Плотность населения — 7,80 чел./км².

Административный центр — Конкаран.

География 
Департамент расположен на востоке провинции Сан-Луис.

Департамент граничит:
на севере — с департаментом Хунин
на востоке — с провинцией Кордова
на юге — с департаментом Хенераль-Педернера
на западе — с департаментами Либертадор-Хенераль-Сан-Мартин, Коронель-Принглес

Административное деление
Департамент состоит из 9 муниципалитетов:
Конкаран
Кортадерас
Насчель
Тилисарао
Ренка
Сан-Пабло
Папагайос
Вилья-дель-Кармен
Вилья-Ларка

Важнейшие населенные пункты

Примечания 

Департаменты провинции Сан-Луис